Ledició XXV del Campionat d'Europa masculí de bàsquet es va celebrar a Grècia entre el 3 i el 14 de juny del 1987 i hi van participar 12 seleccions nacionals.

Grups 
Els dotze equips participants foren dividits en dos grups de la forma següent:

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 111-70
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 77-109
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 93-100
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 98-116
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 107-78
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-84
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 121-74
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 89-106
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 88-83
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 95-83
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 94-76
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 66-69
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 120-78
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 07.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 88-104
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.06.87
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 69-82

|}

Grup B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 99-83
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 91-84
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 84-78
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 60-61
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 85-99
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 95-72
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-95
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 107-112
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 84-87
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 90-86
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 89-108
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 79-99
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 76-75
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 07.06.87
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 77-83
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.06.87
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 90-66
|}

Fase final

Eliminatòries del 1r al 4t lloc

Eliminatòries del 5è al 8è lloc

Eliminatòries del 9è al 12è lloc

Medaller

Classificació final

Plantilla dels 4 primers classificats 
Medalla d'or: Nikos Galis, Panagiotis Giannakis, Panagiotis Fasoulas, Fanis Christodoulou, Michalis Romanidis, Nikos Filippou, Nikos Stavropoulos, Memos Ioannou, Argiris Kambouris, Panagiotis Karatzas, Liveris Andritsos, Nikos Linardos (Entrenador: Kostas Politis)

Medalla d'argent: Aleksandr Vólkov, Valdis Valters, Šarūnas Marčiulionis, Valeri Tikhonenko, Vladimir Tkachenko, Sergėjus Jovaiša, Valdemaras Chomičius, Heino Enden, Sergei Babenko, Sergei Tarakanov, Viktor Pankrashkin, Valeri Goborov (Entrenador: Alexander Gomelsky)

Medalla de bronze: Dražen Petrović, Aza Petrovic, Toni Kukoč, Vlade Divac, Dino Rađa, Žarko Paspalj, Stojan Vranković, Aleksandar Djordjevic, Danko Cvjetičanin, Ratko Radovanović, Zoran Radović, Goran Grbović (Entrenador: Krešimir Ćosić)

Quart lloc: Juan Antonio San Epifanio, Jordi Villacampa, Chicho Sibilio, Ignacio Solozábal, Andrés Jiménez, Ferran Martínez, Fernando Romay, José Antonio Montero, Josep Maria Margall, Fernando Arcega, Francisco Zapata, José Ángel Arcega (Entrenador: Antonio Diaz Miguel)

Trofeus individuals

Millor jugador MVP 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Nikos Galis
|}

 Quintet ideal del campionat 
  Nikos Galis
  Šarūnas Marčiulionis
  Aleksandr Vólkov
  Andrés Jiménez
  Panagiotis Fasoulas

 Màxims anotadors del campionat 
<center>

Referències 

1987
Competicions esportives del 1987
Competicions de bàsquet a Grècia